Kazmalar – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Kazmalar – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian